GOE steht für:
 Großherzoglich Oldenburgische Staatseisenbahnen
 Gaußsches Orthogonales Ensemble, ein bestimmter Typ Matrix eines Gaussian Ensembles einer Zufallsmatrix
 Grade of Execution (dt. „Grad der Ausführung“), Wertung innerhalb des ISU-Wertungssystems für Eiskunstlauf und Eistanz, siehe Grad der Durchführung
 Great Oxygenation Event, siehe Große Sauerstoffkatastrophe
 Gonaili Airstrip (IATA-Code), Flugfeld von Gonaili, Papua-Neuguinea
 Bahnhof Göschenen (DIKOK-Code)
 Grupo de Operaciones Especiales, Einheit für spezielle Operationen der Fuerza Aérea Argentina
 Grupo de Operações Especiais, Eliteeinheit der Zivilpolizei (Brasilien) in São Paulo
 Grupo de Operações Especiais, Einheit für spezielle Operationen der Polícia de Segurança Pública in Portugal
 Grupos de Operaciones Especiales, Einheiten für spezielle Operationen der Ejército de Tierra in Spanien

G·Oe steht für:
 Gauß (Einheit)·Oersted (Einheit), magnetisches Energieprodukt im CGS-Einheitensystem (seit 1970 nicht mehr offiziell). Das Energieprodukt von Dauermagneten wird oft noch in MG·Oe angegeben.

Goe steht für:
 Synonym für den Heunisch (Rebsorte), Weißweinsorte

Goé steht für:
 Goé, Ort in der belgischen Gemeinde Limbourg in der Provinz Lüttich Wallonische Region

Goe ist der Familienname folgender Personen:
 Field Flowers Goe (1832–1910), englischer anglikanischer Bischof von Melbourne
 Gene Goe (* um 1940), US-amerikanischer Jazzmusiker

goe steht für:
 Gongduk (ISO-639-3-Code), eine der sinotibetischen Sprachen in Ost-Bhutan

Siehe auch:
 Gö

GOE